Güldenapfel ist der Familienname folgender Personen: 

 Anna Elisabeth Güldenapfel (um 1642–1718), Stadthebamme in Eisleben, Mansfeld und Braunschweig sowie Sachbuch-Autorin, siehe Anna Elisabeth Horenburg
 Georg Gottlieb Güldenapfel (1776–1826), deutscher Philosoph und Bibliothekar
 Karl Güldenapfel (1859–1944), deutscher evangelisch-lutherischer Pfarrer in Jechaburg und Stockhausen